Kupres je lahko:
 Kupres, Kupres (Bosna in Hercegovina)
 Kupres, Republika srbska
 Kupres, Busovača (Bosna in Hercegovina)